Станислав Борисович Масленков — советский и российский учёный-металлург, специалист в области жаропрочных сплавов. Доктор технических наук, профессор. Лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Станислав Борисович Масленков родился 12 марта 1932 года. Выпускник физико-химического факультета Московского института стали и сплавов. Начал трудовой путь в 1956 году. младшим научным сотрудником лаборатории жаропрочных сплавов ЦНИИчермет им. И. П. Бардина. С 1958 года — руководитель группы физических исследований, с 1961 года — начальник организованной им лаборатории физики качественных сталей, специализирующейся на исследованиях различных сплавов в системе чёрной металлургии.

Более 10 лет работал в Институте металлургии им. А. А. Байкова, заместитель директора института.

Последние годы деятельности С. Б. Масленков посвятил научной журналистике. При его непосредственном участии издательство «Наука и технологии» организовало ряд новых журналов: «Материаловедение», «Технология металлов», «Химическая технология», «Ремонт, восстановление, модернизация». Был главным редактором журнала «Технология металлов», заместителем главного редактора журнала «Материаловедение».

Научная деятельность 
Первая крупная научная работа С. Б. Масленкова была посвящена изучению тонкой структуры жаропрочных сплавов. С. Б. Масленков сразу заявил о себе как о неординарном ученом: он не стал подражать сложившимся мнениям своих учителей, а сделал свои оригинальные выводы, тем самым поставив последнюю точку в затянувшемся споре о природе упрочения дисперсионнотвердеющих сплавов.

Важным направлением научной работы С. Б. Масленкова стало изучение явления дендритной ликвации. Разработав новый физико-химический подход к этому явлению, С. Б. Масленков пришел к обобщениям, позволяющим предсказывать химическую неоднородность практически всех известных и новых сплавов. Занимаясь кристаллизацией, С. Б. Масленков впервые указал на важную роль поперечных границ зерен в жаропрочных сплавах нового поколения, получаемых направленной кристаллизацией или монокристальным литьем.

Построив тройную диаграмму Ni-Al-Mo, С. Б. Масленков и его сотрудники показали, что используя дисперсные интерметаллидные структуры, можно за счет дисперсионного твердения получить твердость выше твердости быстрорежущей стали, и предложил составы, тепловая стойкость которых на 200—250 градусов Цельсия выше всех быстрорежущих сталей.

С. Б. Масленков во многом способствовал повышению интереса к такой важной научно-технической проблеме как проблема покрытий.

Вместе с сотрудниками С. Б. Масленков создал ряд уникальных сплавов: среди них лучший сплав на основе молибдена ЦМ-10, за разработку которого С. Б. Масленкову присуждена Государственная премия СССР, и самый жаростойкий высокотехнологичный сплав ХН45Ю, способный работать при температурах до 1350 градусов Цельсия.

Под руководством С. Б. Масленкова 32 соискателя защитили кандидатские диссертации, двое из них стали докторами наук. Автор и научный редактор 10 монографий, свыше 200 статей, на его счету 80 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами.

Библиография

Литература 
 80 лет Станиславу Борисовичу Масленкову. Журнал «Технология металлов», 2012 г., № 2.

Выпускники МИСиСа